

Musica 
 Masque - Gruppo musicale italiano 
 Masque – album dei Kansas del 1975
 Masque – album di Kuni del 1986
 Masque – album dei The Mission del 1992
 Masque – album dei ProjeKct Three del 1999

Altro 
 Masque – genere teatrale
 Masque  – personaggio dei fumetti Marvel Comics